Awangard – lewicowa organizacja artystyczna (o twórczości zbliżonej do futuryzmu i konstruktywizmu), działająca w latach 1926-1929 w Charkowie.

Grupie przewodniczył Wałerian Poliszczuk, a w jej skład wchodzili również pisarze: P. Hołota, H. Koljada, Ołeksandr Łewada, Raisa Trojanker, Ł. Czernow, poeta W. Jaryna oraz malarze W. Jermiłow i H. Capok.

Grupa wydawała „Bjułeteń Awangardu”. Po samolikwidacji grupy większość artystów przeszła do grupy Nowa Generacija.

Bibliografia 
 Encyklopedia ukrainoznawstwa, t.1, s. 12, Lwów 1993

Ukraińskie grupy literackie
Kultura w ZSRR
Charków